Fridrich I. Bádenský může být:

 Fridrich I. Bádenský (markrabě) (1249–1268)
 Fridrich I. Bádenský (velkovévoda) (1826–1907)